Свекровь:
 Свекровь — мать мужа.
 «Свекровь» () — комедия Публия Теренция (190—159 гг. до н.э.).
 «Свекровь» () — кинофильм (музыкальная комедия), снятый в 1978 году на киностудии «Азербайджанфильм».